Стройково — название населённых пунктов в России:
 Стройково — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Стройково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Стройково — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Стройково — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Стройково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Стройково — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Стройково — деревня в Угличском районе Ярославской области.